Erik Eriksson (Gyllenstierna) kan syfta på:

Erik Eriksson (Gyllenstierna) d.ä.
Erik Eriksson (Gyllenstierna) d.y.